Condado de Morrow es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Morrow (Ohio)
 Condado de Morrow (Oregón)